UCS FM é uma estação de rádio brasileira com sede em Caxias do Sul, RS. Opera na frequência 106.5 MHz e pertence à Universidade de Caxias do Sul. Possui emissoras próprias nas cidades de Bento Gonçalves e Vacaria, operando nas frequências 89.9 MHz e 106.1 MHz.

Ver também
UCS TV

Ligações externas
Portal da UCS
Site da rádio

Universidade FM